Sanmigueleño es un gentilicio que puede hacer referencia a:

Colombia 
 San Miguel, población y municipio de Santander.

España 
 San Miguel de Bernuy, localidad en la provincia de Segovia.
 San Miguel de Valero, localidad en la provincia de Salamanca.
 San Miguel del Arroyo, localidad en la provincia de Valladolid.
 San Miguel del Pino, localidad en la provincia de Valladolid.

Paraguay 
 San Miguel, localidad del departamento de Misiones.